Ел Ваљадо има више значења:

 Ел Ваљадо (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Ваљадо (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ваљадо (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ваљадо (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ваљадо (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ваљадо (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ваљадо (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ваљадо (Марин), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ваљадо (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ваљадо (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ваљадо (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ваљадо (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику